Piotr Andriejewicz Tołstoj (1645–1729) – rosyjski hrabia, urzędnik i dyplomata
 Piotr Aleksandrowicz Tołstoj (1770–1844) – rosyjski hrabia, feldmarszałek i dyplomata